Гунгани () — вигадана раса розумних земноводних гуманоїдів з планети Набу у фантастичному всесвіті «Зоряних війн».

Характеристика 
Гунгани є амфібіями, вони можуть вільно дихати під водою. Будова тіла гунганів пристосована і для наземного, і для підводного існування. Вони воліли будувати свої поселення під водою. Прикладом цього може слугувати підводне місто Ото-Гунга. Відмінними ознаками є розташовані на виростах очі, чотирипалі руки і трипалі ноги, довгі вуха, за допомогою яких вони мають можливість виражати емоції, а також довгі язики. Розвинена мускулатура дозволяє їм плавати. Будучи всеїдними істотами, здатні вживати в їжу як м'ясо тварин, так і рослинну їжу. Гунгани погано переносять високі температури і зневоднення.

Історія 

Гунгани, ймовірно, були першою расою на Набу. Спочатку вони жили племенами, які пізніше об'єдналися в потужну державу. Історично, місцем проживання гунганів були болота.

Перші збройні формування племен гунганів були створені для захисту від нападів диких звірів. Існує інформація про війну між племенами гунганів, яка мала місце близько 3000 ДБЯ.

До колонізації Набу людьми гунгани були єдиним розумним видом на планеті. Після появи людських поселень, гунгани самоізолювались в південній півкулі Набу. Гунгани були внесені до переліку розумних рас Галактичної Республіки під номером ORT831-23,794,928/1N, однак за межами планети залишалися маловідомими.

Близько 4000 років набуанці і гунгани воліли не контактувати один з одним. Армія гунганів була створена в 100 ДБЯ для відбиття нападу на свої племена. У 32 році ДБЯ більшість гунганів жило в підводних поселеннях.

Рівень технічного та військово-технічного розвитку гунганів оцінити складно, але можна відзначити поєднання високих технологій (силові поля, енергетичні метальні снаряди, підводний транспорт) і гранично примітивних технічних рішень (списи, пращі, катапульти).

Гунгани зуміли одомашнити кілька видів тварин (в складі їхньої армії були загони вершників, тяглові і в'ючні тварини), але основну частину армії становила піхота. Після висадки військ Торгової федерації на планету, гунгани і люди Набу уклали вимушений військовий союз і спільно виступили проти механічної армії Торгової федерації. Велика армія гунганів відвернула основні сили наземних військ армії дроїдів від столиці на рівнини на південь від міста. Після звільнення планети і зняття блокади торгових шляхів Набу, королева планети Падме Амідала і Бос Насс уклали вічний мир між своїми народами.

Після вторгнення на Набу гунгани отримали місце в Сенаті. Їхнім представником був обраний Джар Джар Бінкс, що став близьким другом Падме Амідали.

Під час Воєн клонів Конфедерація незалежних систем застосувала створене Дженною Арбор хімічну зброю — «болотний газ» проти одного з поселень гунганів.

Культура, мистецтво та релігія 

Про звичаї та культуру гунганів є уривчасті відомості. Гунгани є язичниками, вони поклоняються безлічі богів.

До 32 року ДБЯ гунгани як і раніше розглядали людей як «чужинців» і не прагнули до інтенсифікації контактів з ними, але були знайомі з культурним впливом людської цивілізації набуанців, хоча уявлення про загальногалактичну цивілізацію у них були обмеженими. Проте, навіть рядові гунгани вільно розмовляли основною галактичною мовою (хоча і з акцентом).

У гунганів є музичні інструменти: труби і барабани. З одягу прості гунгани носять штани і безрукавки і примітивні сандалі (деякі ходять босоніж).

Деякі воїни-гунгани мали лати (як правило, кірасу з двома наплічниками), але захисту від пострілу з бластера стандартного дроїда В-1 Торгової Федерації вони не забезпечували.

Раси «Зоряних війн»